Доппио (), Двойной эспрессо — кофейный напиток, готовящийся как двойная порция эспрессо с помощью кофейного фильтра или эспрессо-машины. Напиток выходит объёмом 60 мл. Doppio с итальянского означает «двойной».

Также «доппио» называют двойную порцию стандартного кофе (англ. standard double), в противоположность этому эспрессо — одинарная порция (итал. solo), и готовится он из максимального количества молотого кофе, который можно получить рычажными эспрессо-машинами.

Доппио ещё называют стандартным двойным из-за условий оценки качества эспрессо на соревнованиях бариста — четыре одинарных эспрессо готовятся с помощью двух двойных портафильтров.

В большинстве кафе за пределами Италии именно доппио является стандартной порцией. Но поскольку для порций соло нужна меньшая корзина портафильтра, то их часто готовят путём получения доппио в портафильтре с двумя носиками, но используют только один поток кофе (другой поток можно не использовать вообще или взять его для другого напитка).

См. также 
 Эспрессо
 Ристретто
 Лунго

Примечания 

Кофейные напитки